Бобо́вников — фамилия. Известные носители: 

 
 Бобовников, Эммануэль (Эмилий) Эммануилович (псевдоним Эммануэль Бов; 1898—1945) — французский писатель.

Примечания